Иван Терентьевич Сазонов (1755, Тамбовская губерния — , с. Малая Талинка, Тамбовский уезд) — шеф Невского пехотного полка, командир 14-й пехотной дивизии, генерал-лейтенант, дворянин.

Биография 

Иван Терентьевич родился в 1755 году в Тамбовской губернии. Его отец — подполковник Терентий Сазонов происходил из древнего дворянского рода Сазоновых Тамбовской губернии.

Первые военные компании (1770—1796) 
13 октября 1770 года записан рядовым в Орловский пехотный полк и в 16 лет был участником Крымского похода.

Принял участие в завершавшейся русско-турецкой войне 1768—1774 годов

В 1775 году на Северном Кавказе ходил с полком за Кубань.

В 1778 году вернулся из похода, а в 1782 году перевёлся в Лейб-гренадерский полк поручиком.
Командуя батальоном этого полка, сражался со шведами в 1788—1790 гг. и как «отлично-храбрый и неустрашимый офицер» был удостоен погон премьер-майора, а по окончании кампании был произведён в чин подполковника.

До смерти Екатерины II квартировал с полком Петербурге.

Гражданская жизнь (1796—1801) 
Будучи отстранённым от службы при императоре Павле I, Сазонов занимался благоустройством своего тамбовского имения в селе Малая Талинка.
Старое деревянное здание храма он передал в село Калаис, а на том же месте построил новую каменную церковь во имя Покрова Пресвятой Богородицы.
Позже возле храма появился семейный некрополь Сазоновых.

Служба при Александре I (1801—1823) 
С воцарением Александра I Сазонов вернулся на действительную службу.

В 1801 году он назначен шефом Тамбовского гарнизонного батальона.

17 февраля 1803 года назначен шефом Невского пехотного полка, направленного для несения службы к западным рубежам страны. Полк находился в резерве и не принимал участия в кампаниях 1806—1807 годов

В войне со Швецией 1808—1809 годов полк отличился в пятичасовом сражении у мызы Лемо со шведским десантом, сбросив его в море. В 1808 году за блестящие военные успехи Сазонов был отмечен земельными наделами в Тамбовской губернии (1000 десятин). В 1809 году в зимней экспедиции на Аландские острова по льду и снегу Сазонов командовал третьей колонной корпуса П. И. Багратиона. За новые заслуги получил в награду ещё 932 десятины тамбовского леса и арендное имение на 12 лет в Гродненской губернии.

19 сентября 1810 года назначен начальником 14-й пехотной дивизии.

Во время Отечественной войны 1812 года 14-я пехотная дивизия, которой командовал Сазонов, входила в состав 1-го пехотного (отделенного) корпуса П. Х. Витгенштейна. Сазонов отличился в битве под Клястицами, в бою при Погорище на берегу реки Свольны, в сражении близ Полоцка и сражении под Чашниками.

В конце октября 1812 года Сазонов серьёзно заболел. 1 января 1813 года снят с дивизионных начальников с определением состоять по армии и был исключен из её рядов лишь после кончины.

Умер И. Т. Сазонов  в своём имении в селе Малая Талинка Тамбовского уезда.

Награды 
 Орден Святой Анны 1-й степени.
 Орден Святого Владимира 2-й степени бол. кр. за штурм Полоцка.
 Орден Святого Георгия 4-го класса () «За беспорочную выслугу 25 лет в офицерских чинах.»
 Золотая шпага «за храбрость» с алмазами за Бой под Чашниками.

Семья 
Супруга: ум. до 1811

Дети:
 Николай
 Пётр
 Михаил
 Елизавета
 Мария — замужем за генерал-майором, предводителем дворянства Тамбовской губернии Устином Ивановичем Араповым.

Примечания

Источники 
 .
 .

Ссылки 
 Сазонов И. Т. в Тамбовской областной детской библиотеке
 

Генерал-лейтенанты (Российская империя)
Российские командиры Наполеоновских и Революционных войн
Иван
Участники Русско-турецкой войны (1768—1774)
Участники Русско-шведской войны 1788—1790
Участники Русско-шведской войны 1808—1809
Участники Кавказской войны